«Близнецы-драконы» — кинофильм с участием Джеки Чана, снятый двумя режиссёрами: Ринго Лэмом и Цуи Харком.

Сюжет 
Двое близнецов (роли обоих исполняет Джеки Чан) разлучены волей судьбы при рождении. Один остался с родителями, второго подобрала и усыновила девушка-алкоголичка. Один становится известным пианистом и дирижёром, второй задирой и хорошим бойцом, воспитанным улицей. Музыкант — Джон Ма даёт концерты в Нью-Йорке, второй — Бумер, работает в автомастерской в Гонконге. Из-за дружка-неудачника, Тайсона, сам Бумер и его друг попадают в переделку с мафией. В это время музыкант Джон Ма приезжает в Гонконг с концертом. Братья находятся в одном городе и обнаруживается странным образом их единство, обычно связывающее всех близнецов — они могут чувствовать эмоции и чувства друг друга даже на расстоянии. Братья неожиданно для себя меняются местами и мафиози уже охотятся за Джоном Ма, а Бумер должен репетировать концерт. Волею судьбы братья встречаются и объединяются в единый фронт против мафиози.

В ролях 
 Джеки Чан — музыкант Джон Ма/Бумер
 Мэгги Чун — Барбара
 Тедди Робин — Тайсон, дружок Бумера
 Нина Ли Чи — Тэмми
 Чо Юнь — отец Тэмми

Факты 

 У фильма две версии: оригинальная от Golden Harvest и американская от Dimension Films. В оригинале более динамичная музыка, в паре сцен другая нарезка кадров, есть романтическая и комедийная сцены, вырезанные в американской версии. Также в версии от Dimension Films изменены имена персонажей — Джон Ма и Бумер (в оригинале — Я Ма и Крепкий орешек) и Тайсон (Тарзан в гонконгской версии).
 В конце этого фильма нет «неудачных дублей», в отличие от большинства фильмов с Джеки Чаном.
 Это последний фильм, в котором снялась Нина Ли Чи, покинувшая актёрскую карьеру в 1992-м году.
 В небольших камео появилось 12 режиссёров гонконгского кино, включая самих Цуя Харка, Ринго Лама и продюсера Ын Сиюня.

Ссылки 
 Информация о фильме на сайте гонконгского кино

Примечания 

Кинокомедии Гонконга
Кинокомедии 1992 года
Фильмы Цуй Харка
Фильмы на кантонском языке
Фильмы Golden Harvest Company
Фильмы о близнецах
Фильмы о боевых искусствах
Фильмы Ринго Лама